Орсён () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юг от Орлеана, 38 км на юг от Шатору.

Население 

Население — 816 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Брей-Ивуэн (), XV-XVIII век

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini